Венер:

 Венер (Weener) — город в Германии.
 Венер (Venère) — коммуна во Франции.
 Венер — фамилия. Известные носители
 Венер, Маркус (род. 1963) — немецкий журналист, политолог, аналитик.
 Венер, Владимир Фёдорович  (род. 1926) — деятель советских спецслужб.
 Венер, Герберт (1906—1990) — немецкий политик, член СДПГ.
 Венер, Карл (1838—1912) — немецкий флейтист и музыкальный педагог.
 Венер, Оливер (род. 1984) — немецкий политик (ХДС).
 Венер, Харальд (1938—2012) — восточногерманский футболист.